parawan – mebel, rodzaj przenośnej ścianki
 parawan koromandelski
 parawan plażowy
 parawan – trał morski